Jantra (rivier), een zijrivier van de Donau
Jantra (Veliko Tarnovo), een dorp in de Bulgaarse oblast Veliko Tarnovo
Jantra (Estland), een plaats in de Estlandse provincie Võrumaa